O Regulamento de infra-estrutura dos estádios da UEFA (UEFA Stadium Infrastructure Regulations em inglês) são as regras que a UEFA aplica para classificar os estádios de futebol do continente europeu.

São classificados em quatro categorias, ordenado dos mais modestos aos mais completos:

 Categoria 1
 Categoria 2
 Categoria 3
 Categoria 4

Para Receber uma Final da Liga dos Campeões da UEFA, por exemplo, o Estádio Deverá Pertencer à Categoria 4.

História 
A primeira classificação criada especificava as características que os estádios deveriam possuir. Era atribuido aos estádios da categoria máxima 5 ou 4 estrelas conforme sua capacidade de público.

Em 2006 uma nova classificação definiu quatro categorias de estádios em função de suas características:

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria Elite

Em sua reunião de 24 de março de 2010, o comitê executivo da UEFA, presidido por Michel Platini, aprovou um novo regulamento, o atual, com aplicação a partir de 1º de maio de 2010.

Critérios
A lista de critérios é bastante ampla. Entretanto pode-se destacar:

Dimensões da área de jogo 
Qualidade do gramado, irrigação, etc, também são levados em conta.

 Capacidade mínima para espectadores no estádio:

Acomodações

 Arquibancadas removíveis estão proibidas. 
 As arquibancadas deverão possuir serviço de fornecimento de bebidas e refeições, e ao menos um por setor.
 Os setores com cadeiras deverão possuir assentos individuais, separados entre si, ancoradas, numeradas, de material incombustível, com um encosto de ao menos 30cm.

Vestiários
 Equipes: para um mínimo de 25 pessoas sentadas, com um mínimo de 5 chuveiros, 3 sanitários individuais, uma maca para massagens e uma lousa.
 Árbitros: para um mínimo de 5 pessoas sentadas, com um mínimo de um chuveiro, um sanitário individual e uma mesa.

Estacionamento 
Além de um mínimo de duas vagas para ônibus e dez para veículos de equipes e árbitros, os requisitos de estacionamento são:

Iluminação
Iluminação com refletores de intensidade mínima de 800 lx em direção das câmeras fixas e de 500 lx as outras áreas do estádio e câmeras móveis.

 Adicionalmente, deve haver um gerador de emergência eficiente capaz de proporcionar, sem interrupções, as seguintes intensidades:

 Cadeiras VIP e área de cortesia:

Imprensa
 Sala de imprensa com meios de acesso a comunicações, com dimensão mínima de:

Cabines de transmissão:

Todas as mesas para a imprensa deverão acomodar um laptop, um notebook e possuir tomada e conexão com internet.

Estúdios de TV mínimos:

Outras exigências
Uma sala de controle bem equipada para os observadores da UEFA.
Uma sala de controle antidopagem conveniente e apropriadamente equipada.
Um sistema de alto-falante eficaz com o objetivo de manter comunicação com o público, dentro e fora do estádio, que não sofra interferências e nem seja abafado pelo ruído dos espectadores, e protegido dos cortes de energia elétrica.
Um sistema permanente de vigilância com câmeras de TV em cores que cubra todas as áreas públicas dentro e fora do estádio para poder supervisionar o movimento de espectadores, assim como seu comportamento. Este sistema deve também ser capaz de poder fotografar de qualquer indivíduo que altere a ordem, para que seja distribuída imediatamente aos agentes de segurança, aos administradores do local e a polícia.
Sinalização clara e compreensível (com indicações reconhecíveis por símbolos) tanto no interior como exterior do estádio, assim como em seu entorno.
Instalações sanitárias aceitáveis para espectadores de ambos os sexos quanto a sua quantidades, limpeza e higiene. Não são permitidos sanitários sem assento.
Para os espectadores deficientes são reservados duas áreas, com no mínimo 50 cadeiras cobertas e confortáveis. Estas áreas devem estar adequadamente equipadas com serviços higiênicos especiais.
Cinco mastros para bandeiras oficiais.
Os banco de reservas deverão ser cobertos, acima do nível do gramado, separados a pelo menos 5 metros da linha lateral e com capacidade para 13 pessoas.
A média de banheiros para o público, por número de espectadores, deve ser de um banheiro para cada 200 espectadores e de um mictório para cada 125 espectadores.

Ver também
 Anexo:Estádios de categoria 4 da UEFA

Ligações externas
 UEFA Stadium Infrastructure Regulations 2010

UEFA